Avest oder ter Avest ist der Familienname folgender Personen:

 Berthil ter Avest (* 1970), niederländischer Fußballspieler
 Hidde ter Avest (* 1997), niederländischer Fußballspieler